Ново бърдо може да се отнася за:

 Ново бърдо – град в Косово
 Ново бърдо – средновековна българска крепост в Косово
 Ново бърдо – село в Западна България